Никола́й Ива́нович Короте́ев:
 Коротеев, Николай Иванович (1927—1978) — советский писатель и журналист.
 Коротеев, Николай Иванович (1932—2001) — Герой Социалистического Труда (1982), бригадир проходчиков шахты «Должанская-Капитальная» (Молодогвардейск).
 Коротеев, Николай Иванович (1947—1998) — советский, российский физик и педагог.